HGP est un sigle qui peut désigner :
 Human Genome Project (en français, Projet génome humain) un programme lancé fin 1988 dont la mission était d'établir le séquençage complet de l'ADN du génome humain ;
 Homegrown Player, un programme de développement de joueur de soccer de la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis et au Canada ;
 homegrown Player, un joueur développé dans le programme précédent.